Port lotniczy Sidi Barrani – lotnisko Egiptu, znajduje się w pobliżu miejscowości Sidi Barrani.

Sidi Barrani